Tanzania
Majimoto – circoscrizione del distretto di Mlele
Majimoto – circoscrizione del distretto di Serengeti